Спартак Леонидович Высочин () — украинский шахматист, гроссмейстер (2001), тренер.

Окончил Киевский институт физкультуры.

Чемпион Украины среди юношей (1990, 1992).

Победитель Спартакиад Украины в составе сборной Киева (2004, 2008).

Участник четырёх клубных чемпионатов Украины: в 2004 году выиграл «серебро» в составе луганского «Донбасса», а в 2007, 2008 и 2009 годах первенствовал в составе команды «PVK KievChess».

В 2011 году выступал в клубном чемпионате России за липецкую команду «ЕГУ-Перспектива».

Победитель международного турнира во Львове (мемориал Василишина, 2010 г.).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Спартака Высочина в Кубках европейских клубов 
 Выступления Спартака Высочина в командных чемпионатах России 
 Выступления Спартака Высочина в командных чемпионатах Украины
 Выступления Спартака Высочина на Всеукраинских играх 

Шахматисты Украины